Escher steht für:
 Escher (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Escher (Auetal), Ortsteil der Gemeinde Auetal, Landkreis Schaumburg, Niedersachsen
 Escher (Fernsehsendung), Ratgebersendung im MDR
 (4444) Escher, Asteroid des Hauptgürtels
 Escher Wyss (Stadt Zürich), Quartier in Zürich
 Escher Wyss AG, Schweizer Maschinen- und Turbinenbauunternehmen
 Gödel, Escher, Bach, Buch von Douglas R. Hofstadter (1979)

Escher ist der Name folgender Zürcher Geschlechter:
 Escher vom Glas, Bürgergeschlecht vom 14. bis zum 19. Jahrhundert
 Escher vom Luchs